CSV puede hacer referencia a:

Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (Partido Popular Social Cristiano, de Luxemburgo);
El indicativo de OACI para Coastal Travels Limited, de Tanzania;
Compañía Sudamericana de Vapores, empresa chilena (más conocida por la sigla CSAV);
Confederación Sudamericana de Voleibol;
Comma-separated values (valores separados por comas), un formato de archivo informático;
Código Seguro de Verificación, un identificador de documentos electrónicos administrativos en la Administración Pública española.